Premier Liha w piłce nożnej 2021/22 – 30. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ukraińskiej klubowej piłki nożnej, organizowanych przez UFPL. Sezon rozpocznął się 24 lipca 2021, a zakończył się 26 kwietnia 2022. Z powodu koronawirusa mecze rozgrywane częściowo bez widzów. Tytuł mistrzowski bronił .

Sezon został zakończony na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Premier-lihi 26 kwietnia z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Liga zdecydowała, że nie przyzna tytułu mistrzowskiego, ponieważ sezon zakończył się przedwcześnie, ale ligowa pozycja klubu zostanie wykorzystana do określenia kwalifikacji do europejskich pucharów. W spotkaniu wzięło również udział wielu przedstawicieli Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UAF), wśród których był pierwszy wiceprezydent Ołeh Protasow. Decyzja walnego zgromadzenia Premier-lihi została przedłożona Komitetowi Wykonawczemu UAF do zatwierdzenia. Kolejne nadzwyczajne walne zgromadzenie odbędzie się 25 maja, aby zdecydować, które drużyny awansują z Perszej lihi.

Drużyny

Stadiony

Prezydenci, trenerzy, kapitanowie i sponsorzy 

Uwagi:
 Jako sponsora technicznego należy rozumieć przedsiębiorstwo, które dostarcza danemu klubowi stroje i sprzęt niezbędny do gry
 Jako sponsora strategicznego należy rozumieć przedsiębiorstwo, które reklamuje się na klatce piersiowej koszulki meczowej

Zmiany trenerów

Tabela

Wyniki 
Drużyny grają ze sobą dwa razy u siebie i na wyjeździe.

Miejsca po danych kolejkach

Liderzy kolejek

Najlepsi strzelcy 
Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Rozgrywki na oficjalnej stronie Premier-lihi 
 Mistrzostwa Ukrainy na oficjalnej stronie UAF 
 
 Ukraiński Futbol od Dmitrija Troszczija 
 Premier-liha w bazie Ukraiński Futbol 
 
 Statystyki na RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Ukrainie
2021 w piłce nożnej
2022 w piłce nożnej
2021 na Ukrainie
2022 na Ukrainie